Condado de Pawnee o Pawnee County es el nombre de varios condados de Estados Unidos:
 Condado de Pawnee (Kansas)
 Condado de Pawnee (Nebraska)
 Condado de Pawnee (Oklahoma)